Марс-1:

 Марс-1 — первый советский межпланетный космический летательный аппарат.
 Марс-1 — корабельная радиолокационная станция разработки 1940-х годов.

Марс-один:
 Mars One — проект, предполагающий полет на Марс с последующим основанием колонии на его поверхности.